Потомак се може односити на:
 Потомак
 Потомак (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Потомак (Мериленд), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Потомак (река), река у САД
 Потомак (ТВ филм), југословенски филм из 1974.